Костёл и монастырь иезуитов () — бывший деревянный костёл Святого Иоанна и монастырь иезуитов в Блонь Пуховичского района Минской области.

История 

Миссия иезуитов в Блони была основана Юзефом Баком, владельцем Блони. Иосиф (1707--1780), сын Адама Бака, мстиславского казначея, вступил в орден иезуитов в 1723 году и построил в 1742 году деревянный костёл, а в 1745 году монастырь. После смерти Юзефа Бака поместье Блонь перешло в собственность отцов-иезуитов.

Костёл превратился в руины в 1937 году после казни священника Антония Ячейки. Позднее на его месте была построена Блонская школа.

После войны здание школы было сожжено и учреждение работало в бывшем доме священника костёла.

Архитектура 
Здание церкви было произведением народного деревянного строительства. Прямоугольный в плане, под двускатной крышей, сруб на главном фасаде отличался двухъярусной, четырехколонной звонницей и четырехколонным портиком у входа. Информация о нем дошла до нас по рисунку 19 века.

Литература 
 Кулагін А. М. Каталіцкія храмы Беларусі: Энцыкл. даведнік / фатограф А. Л. Дыбоўскі. — 2-е выд. — Мн.: БелЭн, 2008. — С. 388—389. — 488 с. — ISBN 978-985-11-0395-5.

Примечания

Ссылки 
 

Католические монастыри Белоруссии
Появились в 1742 году
Страницы с непроверенными переводами